Een sterrenbeeld, zie Vliegende Vis (sterrenbeeld)
Een HOV-verbinding in de regio Breda, zie Volans (openbaar vervoer)